Dömör-kapu (gyakori írásmóddal Dömörkapu) elnevezésű helyek:
Dömör-kapu (Mecsek)
Dömör-kapu (Visegrádi-hegység)